Biskopsböle kan syfta på:

 Biskopsböle, Vanda stad – stadsdel i Vanda stad
 Biskopsböle, Kyrkslätt – by i Kyrkslätts kommun, Nyland, fi. Piispankylä